Evan James může být:

 Evan James (básník) (1809–1878) – velšský básník
 Evan James (ragbista) (1869–1901) – velšský ragbista
 Evan James (kriketista) (1918–1989) – velšský kriketista
 Evan James (fotbalista) (* 1990) – kanadský fotbalista